Salvioni steht für: 
 Salvioni SA, ein Schweizer Buchverlag 
 Alberto Salvioni (1915–1987), Schweizer Maler 
 Carlo Salvioni (1858–1920), Schweizer Sprachwissenschaftler 
 Filippo Salvioni (1872–1932), italienischer Offizier und Befehlshaber in der Interalliierten Regierungs- und Plebiszitskommission für Oberschlesien 
 Giorgio Salvioni († 1994), italienischer Drehbuchautor und Produzent
 Sergio Salvioni (1927–2017), Schweizer Politiker